Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Portsmouth:

 USS Portsmouth (1798), in Dienst von 1798 bis 1801
 USS Portsmouth (1843), in Dienst von 1844 bis 1878
 USS Portsmouth (CL-102), ein Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1949
 USS Portsmouth (SSN-707), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst von 1983 bis 2004

Portsmouth